DSS kan stå för:

Statliga myndigheter
 Defense Security Service, USA
 Demokratska stranka Srbije, Serbiens demokratiska parti 
 Department for Safety and Security, FN-organ
 Department of Social Security, Storbritannien
 Department of Social Services, USA
 Diplomatic Security Service, USA
 Direct Subsidy Scheme

Medicin
 Dejerine Sottas Syndrome
 Dengue Shock Syndrome

Teknik och vetenskap
 Darwin Streaming Server
 Davids Supreme Strategy
 Decision support system
 Deep Space Station
 Digital Satellite Service
 Digital Signature Standard
 Digital Sound System
 Digital Speech Standard
 Digital Spread Spectrum
 Digitized Sky Survey
 Direct-sequence Spreading
 Direct Station Select
 Disney Sound Source
 Dimetylsilapentansulfonat
 Digital Signature Services

Andra betydelser
 Dead Sea scrolls, en informell engelsk förkortning för Dödahavsrullarna
 Design for Six Sigma
 Digital Six Sigma
 Dizionario Storico della Svizzera
 Dubtribe Sound System, en amerikansk musikgrupp
 Dera Sacha Sauda
 Dust Sucking Squad